Kaim může znamenat:

 Kaim († 1194), biskup olomoucký
 Johann Kaim (1798–1875), rakouský politik německé národnosti z Čech
 Radosław Kaim (* 1973), polský herec